Gauri shankar of gauri sankar kan verwijzen naar:
Gauri Shankar (berg), een 7314 m hoge berg in de centrale Himalaya, op de grens tussen Nepal en Tibet (Volsrepubliek China);
gauri shankar (amulet), een amulet gedragen door aanhangers van bepaalde hindoeistische sekten, met name door aanhangers van Shiva.